Канредондо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 90 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары